

Кирпичний — селище, Середньоуральський міський округ, Свердловська область
 Кирпичний — селище, Смоленський район, Алтайський край
 Кирпичний — селище, Ханти-Мансійський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область

Див. також 
 Кирпичики
 Кирпичі